Con il termine gaelico (o goidelico) si designano generalmente almeno quattro lingue strettamente imparentate: 

la lingua gaelica irlandese (o Gaeilge o Gaoluinn o Gaelic o Gaeilge Éireannach)
la lingua gaelica scozzese (chiamata anche Gàidhlig o Gàidhlig Albannach)
la lingua gaelica canadese  (chiamata anche Gàidhlig o Gàidhlig Canadach), un dialetto stretto del gaelico scozzese 
la lingua mannese o Manx (chiamata anche Gaelg o Gaelg Vanninagh).
la Newfoundland Irish, una lingua estinta di Terranova, una provincia del Canada.